Der Begriff Thracia ist:

 eine Gattung der Muscheln; siehe Thracia (Gattung)
 die lat. Bezeichnung für die Landschaft Thrakien und die dort eingerichtete römische Provinz Thrakien
 die lat. Bezeichnung für die Region Westthrakien in Griechenland
 eine fiktive Region in der Computerspiel-Reihe Fire Emblem, und Namensgeber des fünften Spiels in der Serie.